Les Cayes kan syfta på:

Haiti 

 Arrondissement des Cayes, arrondissement, Sud, 
 Les Cayes (kommun), Sud, 
 Les Cayes (departementshuvudort), Sud,